Burza nebo bursa může být:

Trh 
 burza – instituce pro trh s investičními nástroji
 burza (místo) – místo směnného obchodu obecně
 bazar – obchod s použitým zbožím
 tržiště – místo určené ke konání trhů
 burza práce
 tržnice – budova určená ke konání trhů
 trh (akce) – událost konaná na tržišti či v tržnici
 bleší trh – trh, kde lidé sami prodávají své použité zboží
 trh (rozcestník) – další významy spojené s trhem
 peněžní trh
 Forex
 komoditní trh
 energetická burza
 burza povolenek emisí CO2
 plodinová burza
 Komoditní burza Brno
 Chicago Board of Trade (CBOT)
 ropná burza
 Íránská ropná burza
 burza cenných papírů
 Burza cenných papírů Praha
 RM-SYSTÉM
 New York Stock Exchange
 London Stock Exchange
 Telavivská burza cenných papírů
 Královská burza (Londýn)
 Burza (Antverpy)
 obchodní systém – přenesený význam z organizace na technické prostředky a řešení (IT)
 KOBOS – obchodní systém BCPP
 SPAD
 XETRA
 NASDAQ
 AMEX
 INET
 filatelistická burza

Geografické názvy 
 Bursa – město v Turecku
 Bursa (provincie) – turecká provincie
 Burza (Antverpy) – burzovní dům
 dům Bursa – dům v Karlových Varech

Příjmení 
 Jakub Bursa (1813–1884) – jihočeský lidový umělec, zedník a představitel tvorby tzv. šráfuňků neboli profilovaných štuků
 Jiří Bursa (1942–1975) - český silniční motocyklový závodník
 Michal Bursa (* 1977) – český astronom a  ředitel Astronomického ústavu Akademie věd ČR
 Zdeněk Bursa (* 1966) – český regionální politik
 Dana Nesměráková, rozená Bursová (* 1981) – česká florbalistka a reprezentantka

Ostatní 
 burza (liturgie) – liturgický předmět sloužící k uložení korporálu
 burza (schránka) – schránka pro přenášení eucharistie nemocným
 kopulační burza (bursa copulatrix)
 synoviální bursa neboli tíhový váček – placatý váček sloužící jako měkký mazací polštářek uvnitř kloubu nebo mezi svaly, šlachami a kostmi

Externí odkazy